François de Charette – generale francese
 Charette – comune del Canada, situato nella provincia del Québec
Charette – comune francese del dipartimento dell'Isère nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
Charette-Varennes – comune francese del dipartimento della Saona e Loira nella regione della Borgogna-Franca Contea